Талпа може да се односи на:
 Талпа — род у који спада неколико врста кртица
 Талпа — исечено дрво у облику даске дебљине до 10cm и велике ширине
 Талпа — град у округу Телеорман у Румунији
 Талпа — село у држави Нови Мексико
 Талпа (Тексас) — село у држави Тексас
 Талпа — Психоделични тренс извођаћ
 Талпа — мексички филм из 1956